Сиракуза — топоним:

 Сиракуза — город в Италии.
 Сиракуза — провинция в Италии.

Фамилия:
 Сиракуза, Кьяра (род. 1976) — мальтийская певица.

См. также 
 Сиракузы (значения)